Вылпосл — топоним в Ямало-Ненецком автономном округе России.

 Вылпосл — посёлок в Приуральском районе, входит в состав Аксарковского сельского поселения.
 Вылпосл — протока Оби длиной в 74 километра.